Genügsamkeit bezeichnet

 Bescheidenheit, eine zurückhaltende Verhaltensweise 
 Dankbarkeit, eine vom Dank erfüllte Haltung und Empfindung
 Enthaltsamkeit, den Verzicht auf bestimmte Genussmittel, siehe Abstinenz oder Mäßigung

Siehe auch